Live and Let Live steht für:
 Live and Let Live (10cc), Live-Album von 10cc (1977)
 Live and Let Live (Catharine Sedgwick), Roman von Catharine Sedgwick (1837)
 Live and Let Live (Twelfth Night), Live-Album der Band Twelfth Night (Band) (1984)

Siehe auch:
 Leben und leben lassen
 Live and Let Die